«Солове́й» (№ 105/106) — ночной фирменный (с 1 февраля 2010) скорый поезд Российских железных дорог, курсировавший по маршруту Курск — Москва — Курск. В 2005—2008 годах название «Соловей» носил также поезд № 81/82 сообщением Курск — Санкт-Петербург. Ранее для поезда № 105/106 часто использовалось неофициальное название «Курский соловей».

Поезд принадлежал Московской железной дороге, формировался Московским филиалом ОАО «Федеральная пассажирская компания».

Общие сведения 
Поезд курсировал ежедневно. Время отправления из Москвы — 22:35, прибытие в Курск на следующее утро в 06:25. Обратный поезд отправляется из Курска в 22:25 и прибывает в Москву в 06:07 утра следующего дня. Маршрут проходит по главному ходу Московской железной дороги через Орёл и Тулу. Общая протяжённость маршрута составляет 537 км.

При прибытии поезда № 105 и отправлении поезда № 106 по вокзальному радио станции Курск транслируется «Курский вальс» (композитор — Лев Ильич Ингорь, автор слов — Юрий Лебедев) в исполнении Геннадия Чебанова.

Оформление и оснащение 

В 2002—2008 годах поезд «Соловей», как и прочие фирменные поезда имел индивидуальную раскраску. Вагоны поезда были выкрашены в зелёный цвет с жёлтой полосой в центре (между окнами). Жёлтая полоса отделялась от основной раскраски двумя белыми полосами. В верхней части вагона нанесена надпись «Соловей». После лишения поезда «фирменности» данные вагоны продолжали эксплуатироваться в составе поездов № 105/106 и № 81/82. На данный момент произведена замена «старых» жёлто-зелёных вагонов «новыми» с «корпоративной» раскраской ОАО РЖД (серебристо-серые с красным логотипом РЖД). Интерьер новых вагонов выполнен в серых цветах, в соответствии с новой раскраской.

История 
В 2002 году фирменный поезд № 105/106 «Соловей» («Курский соловей») был обновлен. Был произведён косметический ремонт вагонов и заменено техническое оснащение поезда. В том же году «Соловей» был выбран вторым после поезда Россия показательным поездом РЖД.

20 июня 2005 года название «Соловей» и статус фирменного получил поезд № 81/82 сообщением Курск — Санкт-Петербург, находящийся в одном обороте с поездом № 105/106.

С 10 ноября 2008 года с поездов № 105/106 и № 81/82, в связи с несоответствием некоторых вагонов требованиям к фирменным поездам, была снята «фирменность».

С 1 февраля 2010 года поезд № 105/106 «Соловей» вновь получил статус «фирменного».

Подборка материалов о поезде «Соловей» хранится в музее «Курский соловей» в Курске.

С 27 декабря 2014 года поезд № 105/106 «Соловей» исчез из расписания движения поездов.
Вместо него 15 января 2015 года появился новый фирменный поезд № 105Х/106Х «Москва — Орёл — Курск», который объединил два фирменных поезда — «Тургенев» и «Соловей» с изменёнными временами прибытия и отправления.

Маршрут движения 
Ниже приведён график движения поездов 105 и 106 по состоянию на июль 2011 года.

Примечания 

Поезда России
Поезда Московской железной дороги
Железнодорожный транспорт Курской области